Stucki ist der Familienname folgender Personen:

 Aida Stucki (1921–2011), Schweizer Geigerin und Pädagogin
 Alfred Stucki (* 1925), Schweizer Psychiater und Schriftsteller
 Barbara Stucki (* 1988), Schweizer Politikerin 
 Béatrice Stucki (* 1960), Schweizer Politikerin
 Carl Stucki (1889–1963), Schweizer Diplomat und Germanist
 Christian Stucki (* 1985), Schweizer Schwinger
 Daniel Stucki (* 1981), Schweizer Fußballspieler
 Fridolin Stucki (1913–1996), Schweizer Politiker (DP/SVP)
 Hans Stucki (1929–1998), Schweizer Koch
 Hans Stucki (Schwinger) (1941–2002), Schweizer Schwinger
 Helene Stucki (1889–1988), Schweizer Pädagogin und Frauenrechtlerin
 Jakob Stucki (1924–2006), Schweizer Politiker (BGB/SVP)

 Marcel Stucki (* 1993), Schweizer Unihockeyspieler
 Ramona Stucki (* 1982), deutsche Volleyballspielerin
 Simon Stucki (* 1984), Schweizer Unihockeyspieler
 Walter Stucki (1888–1963), Schweizer Politiker (FDP) und Diplomat

Siehe auch:
 Stucky